Charleval ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Charleval (Bouches-du-Rhône) im Département Bouches-du-Rhône
 Charleval (Eure) im Département Eure

Davon abgeleitet:
 Schloss Charleval in Charleval (Eure)
 Charles Faucon de Ris (1612–1693), Marquis de Charleval, französischer Dichter
 Joseph-François de Cadenet de Charleval (1710–1759), französischer Bischof